Погорельцев; Погорєльцев

 Погорельцев Валерій Олександрович (1940—2011) — радянський актор театру і кіно.
 Погорельцев Володимир Сергійович (* 1940) — працівник сільського господарства, бригадир колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Погорєльцев Олександр Якович (? — ?) — новатор виробництва, бригадир слюсарів-складальників. Депутат Верховної Ради УРСР 5—6-го скликань.
 Погорельцев Роллан Сергійович (* 1990) — український та російський футболіст, захисник клубу «Кримтеплиця».
 Погорельцев Сергій Олексійович (* 1964) — український дипломат, Посол України в Іспанії.
російські прізвища